Andreï Viktorovitch Plekhanov - en russe  et en anglais  - (né le  à Nijnekamsk en URSS, aujourd'hui en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Neftekhimik Nijnekamsk, il est choisi en troisième ronde en  au 2004 par les Blue Jackets de Columbus de la Ligue nationale de hockey. En 2007, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey. Deux ans plus tard, il signe au HK Dinamo Moscou dans la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002|| Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga ||41 ||1 ||12 ||13 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003|| Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga ||21 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk 2|| Pervaïa liga ||14 ||4 ||6 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Molot Prikamie Perm 2|| Pervaïa liga || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
|2004-2005 || Sting de Sarnia || LHO ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005|| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
|2005-2006 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||48 ||1 ||1 ||2 ||22 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||16 ||1 ||2 ||3 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH ||40 ||9 ||16 ||25 ||10 ||8 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2007-2008 ||Jackals d'Elmira || ECHL ||7 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||54 ||2 ||17 ||19 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HK Dinamo Moscou || KHL || 24|| 2|| 1|| 3|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011 || Amour Khabarovsk || KHL || 30|| 2|| 3|| 5|| 18|| || || || ||
|-
|2011-2012 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||36 ||1 ||12 ||13 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 42|| 0|| 3|| 3|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Sibir Novossibirsk || KHL || 22|| 0|| 1|| 1|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2014-2015|| HK Sotchi || KHL || 9|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 ||HK Kouban || VHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 ||Saryarka Karaganda || VHL || 18 || 2 || 3 || 5 || 12 || 12 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
|2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL || 4|| 0|| 0|| 0||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 ||Sokol Krasnoïarsk || VHL ||1 ||0 || 0||0 || 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 ||Neftianik Almetievsk || VHL || 26|| 0||4 ||4 ||22 ||14 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2016-2017 || HKm Zvolen || Extraliga ||38 ||0 ||4 ||4 ||22 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8

Trophées et distinctions

Ligue majeure de hockeʏ 

 Il remporte le championnat russe en 2015-2016 avec le Neftianik Almetievsk.

Notes et références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Nijnekamsk
Naissance en juillet 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Sokol Krasnoïarsk